Hajnal ist als Verkleinerungsform von Hajna (dt. „Morgendämmerung“) ein ungarischer weiblicher Vorname und Familienname.

Varianten 
Hajna, Hajnal, Hajnalka

Namensträger

Familienname 
 András Hajnal (1931–2016), ungarischer Mathematiker
 Carol Hajnal (1956–2016), rumänischer Boxer
 Gábor Hajnal (1912–1987), ungarischer Dichter und Übersetzer
 Ivo Hajnal (* 1961), schweizerisch-österreichischer Sprachwissenschaftler, Indogermanist und Mykenologe
 János Hajnal (1913–2010), ungarisch-italienischer Maler und Grafiker
 John Hajnal (1924–2008), ungarisch-britischer Mathematiker und Statistiker
 Tamás Hajnal (* 1981), ungarischer Fußballspieler

Weblinks 
 Hajnal auf vornamen-weltweit.de
 Hajnal auf behindthename.com (engl.)
 Hajna auf behindthename.com (engl.)

Weiblicher Vorname
Familienname
Ungarischer Personenname